Гуфье:

 Гуфье — род французских придворных, с XIV века владевший усадьбой Бонниве в Пуату.
 Гуфье де Бониве, Гийом (ок. 1488—1525) — французский вельможа и военный из рода Гуфье.